Areado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Areado (ort), Minas Gerais, 
 Areado (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar